F39 bzw. F 39 steht für:
 BMW F39, deutscher Pkw
 „Nicht näher bezeichnete affektive Störung“ (ICD-10-Code)

F39